Altrussisch steht für:

 Altostslawische Sprache, russisch drewnerusski jasyk, gemeinsame Sprache aller Ostslawen bis zum 14. Jahrhundert
 ältere Form der Russischen Sprache, russisch starorusski jasyk, ab dem 14. Jahrhundert gesprochen